der Begriff Spinte bezeichnet

die Vogelfamilie der Bienenfresser (Familie)

(sorbisch: pśěza) eine historisch entstandene Spinnstube bei den Sorben 

Siehe auch:
 Spint